Александр Александрович «Алекс» Богомолов (; род. 23 апреля 1983 года в Москве, СССР) — российский теннисист, до 2011 года выступавший под флагом США.

Общая информация 

Был учеником Анатолия Лепешина.

Отец Богомолова — Александр Богомолов-старший — также ранее играл в теннис и был тренером своего сына, а ныне работает тренером в Федерации тенниса России. В 1992 году в возрасте девяти лет Алекс переехал с родителями жить в США. Первой супругой Богомолова-младшего была коллега по теннисному туру — американка Эшли Харклроуд, с которой он прожил менее двух лет и развёлся осенью 2006 года. Вторая жена — бразильянка Луана; от неё у Александра есть один ребёнок — сын Мэддокс.

Спортивная карьера 

В 2001 году дебютировал в Мировом туре ATP на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате США, где в первом круге уступил аргентинцу Давиду Налбандяну. В 2002 году выигрывает три турнира из серии ITF Futures и один турнир ATP Challenger Series, а в 2003 году к этой победе прибавляет ещё три. На турнире ATP в Ньюпорте он впервые в карьере дошёл до четвертьфинала турниров такой категории. В 2005 году выигрывает пятый в карьере Challenger. В сезоне 2009 года, пробившись через квалификацию, сумел дойти до четвертьфинала на турнире в Индианаполисе. Самый успешный на данный момент в карьере по выступлениям для Алекса становится 2011 год. В феврале он дошёл до четвертьфинала в Загребе и выиграл Challenger в Далласе. В марте дошёл до третьего круга на турнире категории ATP 1000 в Майами, обыграв во втором круге 5-го в мире на тот момент Энди Маррея 6-1, 7-5. В июне вышел в четвертьфинал в Хертогенбосе, а также дошёл до третьего раунда на Уимблдонском турнире. В июле Богомолову удаётся выйти в четвертьфинал в Ньюпорте, а затем в Лос-Анджелесе впервые в карьере дойти до полуфинала на турнире ATP. В конце октября 2011 года он достиг самой высокой для себя строчки в рейтинге теннисистов — 33-е место.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (23)

Победы (14)

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победа (1)

Поражение (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (17)

Победы (6)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Первое интервью Алекса Богомолова-младшего в ранге лучшей ракетки России — «Советский спорт», 12 января 2012

Теннисисты США
Теннисисты России
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года